Pyrenäenkrieg bezeichnet verschiedene Ereignisse:
 Französisch-Spanischer Krieg (1635–1659)
 Pyrenäenkrieg (1793–1795), Teil des Ersten Koalitionskriegs